La fiesta del Chivo puede referir a:
 La fiesta del Chivo, novela de Mario Vargas Llosa;
 La fiesta del Chivo, película basada en la anterior.